Микрорайон «Волотова» — административно-территориальная единица Железнодорожного района Гомеля. Располагается на северо-востоке, граничит с микрорайонами «Клёнковский» и «Мельников Луг». Главными улицами являются ул. Огоренко, Свиридова, Петруся Бровки и ул. Олимпийская.

Административное устройство 
1 августа 1974 года деревня Волотова Поколюбичского сельсовета Гомельского района включена в городскую черту города Гомеля.

Городской транспорт

Городские автобусы 
34, 20

Городские троллейбусы 
15, 21, 24.

История 
Проект застройки жилого района «Волотова» был разработан ещё в начале 1970-х. Он сразу получил статус экспериментального. Актуальными проблемами, подлежащими экспериментальной проверке, являлись устройство системы озеленения и нормализации ветрового режима. Авторы проекта предлагали окружать внутриквартальные территории сплошной стеной домов. К домам с улиц пристраивать учреждения сферы обслуживания, учебные заведения, размещать в защищенных от ветра дворах.

Учреждения образования 
СШ № 29, СШ № 49, СШ № 54, гимназия № 14, школа-интернат № 5, библиотека имени Мележа, школа искусств № 2 г. Гомеля.

Примечания

Ссылки 

Микрорайоны городов Белоруссии
Железнодорожный район (Гомель)